Бонаццоли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бонаццоли, Федерико (итал. Federico Bonazzoli; род. 21 мая 1997, Манербио, Италия) — итальянский футболист, нападающий клуба «Падова».
 Бонаццоли, Эмилиано (итал. Emiliano Bonazzoli; род. 20 января 1979, Азола, Италия) — итальянский футболист, выступающий на позиции нападающий, тренер клуба «Термаль».